Пло́щадь Ка́рла Фаберже́ — площадь в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, находящаяся на пересечении проспекта Энергетиков, Заневского проспекта и Уткина проспекта.

История 
Площадь получила своё название 7 сентября 1998 года. Она была названа в честь основоположника семейной фирмы и династии мастеров ювелирного искусства Карла Фаберже. Такое название было выбрано в связи с тем, что на площади расположено ювелирное предприятие «Русские самоцветы». В результате ходатайства предприятия перед правительством города площадь перед заводом назвали в честь великого ювелира.

В 1996 году на площади перед зданием завода «Русские самоцветы» был установлен бюст Карла Фаберже, выполненный из чёрного гранита габбро скульпторами Леонидом Аристовым и Валентином Ивановым. Поясной скульптурный портрет установлен на трехметровой серо-розовой гранитной колонне из карьера «Возрождение». В течение нескольких лет, создавался этот памятник, на деньги ювелиров и работников завода «Русские самоцветы», а после открытия памятника были изготовлены и вручены памятные медали — «За неоценимый вклад в создании памятника Карлу Фаберже». На торжественной церемонии открытия памятника присутствовала правнучка знаменитого ювелира Татьяна Фаберже. В мировой истории это всего лишь второй случай, когда ювелиру соотечественниками устанавливается памятник.

Транспорт 
Недалеко от площади находится станция метро  «Ладожская» и Ладожский вокзал.

В радиусе 500 метров от улицы находятся остановки следующих маршрутов общественного транспорта:
 автобус № 5, № 21, № 24, № 27, № 77, № 92, № 123
 трамвай № 8, № 10, № 59, № 64
 троллейбус № 1, № 22

Инфраструктура 
На площади или рядом с ней находятся несколько крупных торговых и офисных центров:
 Заневский каскад
 Заневский каскад 2
 Заневский каскад 3
 торгово-офисный центр компании «Русские самоцветы»

Проект развития территории 

В настоящее время управляющей компанией Адамант ведётся строительство третьей очереди торгово-развлекательного комплекса Заневский каскад — Заневский каскад 3. 

В 2009 году управляющая компания Адамант получила разрешение на строительство пяти небоскрёбов высотой около 120 метров.  Однако по состоянию на март 2012 года строительство так и не началось, а впоследствии было отменено.

Примечания

Литература 
 Владимирович А. Г., Ерофеев А. Д. Петербург в названиях улиц. Происхождение названий улиц и проспектов, рек и каналов, мостов и островов. — СПб.: АСТ, Астрель-СПб, ВКТ, 2009.